Ксе́ния Никола́евна Сербина́ (17 [30] декабря 1903; Скопин, Рязанская губерния — 9 сентября 1990, Ленинград) — советский , источниковед, археограф и краевед. Доктор исторических наук (1948).

Биография 
 1926 — окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ)
 1927 — научный сотрудник Историко-археографического института, затем — Института истории АН СССР
 1935 — кандидат исторических наук (без защиты диссертации)
 1938 — осуждена на три года лагерей как ЧСИР (Член семьи изменника Родины); отбыла 4 месяца в АЛЖИРе (Акмолинском лагере жён изменников родины), после чего была освобождена
 1941—1944 — жила и работала в Ленинграде во время его блокады
 1948 — доктор исторических наук; тема диссертации: «Очерки из социально-экономической истории русского города. (Тихвинский посад в XVI—XVIII вв.)». Ленинградское отделение Института истории Академии наук СССР (ЛОИИ АН СССР)
 1951—1982 — старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории

Ксения Николаевна Сербина скончалась 9 сентября 1990 года, похоронена на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга.

Семья 
 Муж: Владимир Николаевич Кашин (1890—1938) — историк, профессор. После выдвижения против него политические обвинений был арестован 14 апреля 1937. 18 февраля 1938 Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР приговорён к расстрелу, приговор приведён в исполнение в тот же день. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда 20 октября 1956 по заявлению сына.
 Сын: Георгий Владимирович Кашин (1926—2005).

Награды 
 медаль «За трудовую доблесть» (17.05.1944)

Избранные труды

Публикации источников 
 Крепостная мануфактура в России. Ч. 1. Тульские и Каширские железные заводы / Выявл. документов, подгот. к печати в соавт., сост. карты железных заводов средней полосы России во второй половине XVII в. (Труды Археографической комиссии. Т. 2) Л., 1930; Ч. 2. Олонецкие медные и железные заводы / Сост. карты Олонецких железных заводов второй половины XVII в. Л., 1931.; Ч. 3. Дворцовая полотняная мануфактура XVII в. / Подгот. к печати совм. с Р. Б. Мюллер (Труды Археографической комиссии. Т. 5. Материалы по истории экономического развития России.) Л., 1932; Ч. 4-5 / Ред. (Труды Археографической комиссии. Т. 11-13). Л., 1934.
 Материалы по истории крестьянской промышленности XVIII и первой половины XIX в.: Сборник документов / Подгот. к печати в соавт., ред. Вып. 1. М.; Л., 1935; Л., 1950. Т. II.
 Хождение за три моря Афанасия Никитина. 1466—1472 / Под ред. Б. Д. Грекова и В. П. Адриановой-Перетц; Подгот. к печати Троицкого списка и списка Ундольского. М.; Л., 1948.
 Материалы по истории крестьянской промышленности XVIII и первой половины XIX в. / Археограф. оформл. Вып. II. Текстильная промышленность Московской губернии в XVIII и начале XIX в. М.; Л., 1950. (совместно с И. В. Мешалиным)
 Присёлков М. Д. Троицкая летопись / Подгот. к печати, ред., реконструкция текста. М.; Л., 1950.
 Книга Большому Чертежу / Подгот. к печати и ред. М.; Л., 1950.
 Устюжский летописный свод (Архангелогородский летописец) / Подгот. к печати и ред. М.; Л., 1950.
 Летописный свод 1497 г. Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись) / Подгот. к печ. ПСРЛ. Т. 28. Л., 1963.
 Холмогорская летопись. Двинской летописец / Сост. (совм. с Я. С. Лурье), ред. ПСРЛ. Т. 33. Л., 1977.
 Устюжские и Вологодские летописи XVI—XVIII вв. / Сост. (совм. с Н. А. Казаковой), ред. тома. ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982.

Монографии

Избранные статьи 
 Книга Большого Чертежа и её редакции // Исторические записки. 1945. Т. 14. С. 129—147.
 Устюжский летописный свод // Исторические записки. М., 1946. Т. 20. С. 239—270.
 Источники Книги Большого Чертежа // Исторические записки. 1947. Т. 23. С. 290—324.
 Александр Игнатьевич Андреев // Вопросы экономики и классовых отношений в Русском государстве XII—XVII вв. М.; Л., 1960. С. 477—482.
 Летописный свод 1518 г. // Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. М.; Л., 1963. С. 587—608.
 Из истории русского летописания конца XV в. // Проблемы источниковедения. М., 1963. Т. 11. С. 391—498.
 Двинской летописец // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1973. Т. 5. С. 196—219.
 Устюжское летописание XVI—XIX вв.: (Краткий обзор списков) // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1979. Т. 11. С. 42-48.

См. также 
 Книга Большому Чертежу

Примечания

Литература 
 Алексеев Ю. Г., Семёнова Л. Н. Проблемы вспомогательных исторических дисциплин в трудах К. Н. Сербиной // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XVI. Л., 1985. С. 340—354.
 Список печатных трудов К. Н. Сербиной // Археографический ежегодник за 1984 год. М., 1986. С. 297—300. (Сост. А. П. Павлов).
 Алексеев Ю. Г., Семёнова Л. Н. Ксения Николаевна Сербина (1903—1990) // Отечественная история. 1992, № 3. С. 81—91. — Труды К. Н. Сербиной по истории летописания.
 Копанев А. И. Ксения Николаевна Сербина (1904—1990) // Археографический ежегодник за 1990 год. — М.: Наука, 1992. С. 323—324.
 Узницы «АЛЖИРа»: Список женщин—заключённых Акмолинского и других отделений Карлага / Ассоциация жертв незаконных репрессий г. Астаны и Акмол. обл., Междунар. о-во «Мемориал»; Сост.: В. М. Гринёв, В. В. Горецкий и др. — М., Звенья, 2003. — 568 с., ил. (фот.).
 «Что вы делаете со мной!»: Как подводили под расстрел. Документы о жизни и гибели Владимира Николаевича Кашина / Сост., вступ. статья, примеч. Р. Ш. Ганелина. СПб., 2006.
 Вовина-Лебедева В. Г. Над страницами летописей: Учёные Санкт-Петербурга XIX—XX вв.: Учебно-методическое пособие и практикум для студентов. СПб., 2009. С. 90—104.
 Вовина-Лебедева В. Г. Школы исследования русских летописей: XIX—XX вв. СПб., 2011. С. 762—781.
 Вовина-Лебедева В. Г. Историко-Археографический институт и Ленинградское отделение института истории в 1930-х гг. // Из истории ЛОИИ. Сер.: Санкт-Петербургский институт истории РАН. Доклады и сообщения. СПб., 2015. С. 6—67.
 Иванова В. И. Памяти Ксении Николаевны Сербиной // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XXXIII. СПб., 2015. С. 518—524.
 Пиотровская Е. К. М. И. Стеблин-Каменская и К. Н. Сербина — блокадные хранительницы Архива Санкт-Петербургского института истории РАН // Санкт-Петербургский институт истории РАН в документах XIX—XX веков. СПб., 2016. (Труды СПбИИ РАН, вып. 2 [18]). С. 243—287.

Ссылки 
 Личный архивный фонд К. Н. Сербиной
 Устюжское летописание
 Списки жертв
 Список узниц АЛЖИРа
 Книги памяти жертв политических репрессий в СССР
 Блокадный Ленинград

Историки СССР
Архивисты СССР
Топонимисты
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Директора Санкт-Петербургского института истории РАН
Историки, репрессированные в СССР
Заключённые АЛЖИРа
Персоналии:Блокада Ленинграда
Похороненные на Большеохтинском кладбище
Женщины-историки